Lesquen (prononcé ) est un toponyme qui a donné son nom à une famille.

Toponyme 
 Lesquen, hameau de Pluduno (Côtes-d'Armor).
 Lesquen, hameau de la commune de Pléneuf-Val-André.

Patronyme 
La famille de Lesquen est une famille de la noblesse bretonne.

Elle compte notamment parmi ses membres :
 Claude-Louis de Lesquen (1770-1855), prélat catholique français.
 Henry de Lesquen (1949-), haut fonctionnaire, conseiller municipal, homme de radio français.
 Xavier de Lesquen (1962-), haut fonctionnaire et marin français.

Voir aussi 
 Lescun
 Lesquin, commune du Nord.